Katalog se može odnositi na:

Nauka i tehnologija: 

Aastronimski katalog - katalog astronomskih tela i objekata
Katalog zvezda - postoji više zvezdanih kataloga kao što su: Mesjeov katalog...
Farmakopedija - katalog uputstava i specifikacija lekova i preparata
Katalog podataka - sadrži uredjenu listu podataka o nekom objektu ili o drugim podacima
Enciklopedija - katalog pojmova i termina koji je koriste u nekoj oblasti ili uopšte

Umetnost 

Bibliotečki katalog - katalog knjiga i dr. medija
Kolekcijski katalog
Muzejska kolekcija - katalog muzejskih eksponata
Arhivska kolekcije - katalog arhivskih predmeta
Izložbeni katalog - katalog izložbenih predmeta
Katalog numeričkog sistema
Autorski katalog - katalog autora u nekoj oblasti

Trgovina 

Katalog narudžbina - katalog naručene robe preko telefonskim ili online servisom
Katalog delova - dokumentacija koju proizvođač daje i sadrži delove proizvoda sa njihovim šiframa, opisom i specifikacijom
Katalog ponude - sadrži proizvode jednog ili više proizvođača
Katalog proizvođača

Ostalo 

Aukcijski katalog - sadrži listu predmeta aukcijske prodaje 
Katalog poštanskih markica
Katalog kovanog novca
Album - katalog slika, audio zapisa, video zapisa, multumedijalnog sadržaja...